Bunostomum är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Bunostomum i familjen Ancylostomatidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Ancylostomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Bunostomum